est la formule brute de plusieurs isomères.

 Terpénoïde
 citronellol, numéro CAS 
 dihydrolinalol, numéro CAS 
 dihydromyrcénol, numéro CAS 
 menthol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères (1R,2S,5R) et (1S,2R,5S)
 (-)-menthol ou (1R,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS , énantiomère naturel
 (+)-menthol ou (1S,2R,5S)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 isomenthol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères (1S,2R,5R) et (1R,2S,5S)
 (+)-isomenthol ou (1S,2R,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 (-)-isomenthol ou (1R,2S,5S)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 néomenthol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères (1S,2S,5R) et (1R,2R,5S)
 (+)-néomenthol ou (1S,2S,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 (-)-néomenthol ou (1R,2R,5S)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 néoisomenthol, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères (1R,2R,5R) et (1S,2S,5S)
 (+)-néoisomenthol ou (1R,2R,5R)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 
 (-)-néoisomenthol ou (1S,2S,5S)-5-méthyl-2-(propan-2-yl)cyclohexanol, numéro CAS 

 Aldéhyde
 Décanal, numéro CAS 

 Alcool
 4-tert-butylcyclohexanol, numéro CAS